Коте́льников () — русская фамилия, образованная от прозвища Котельник — так в старину называли котельного мастера, а также человека, изготовлявшего медную посуду, самовары и т. д.

Носители фамилии 
 Котельниковы — русские дворянские роды.

Котельников 
 Котельников, Александр Петрович (1865—1944) — российский и советский математик и механик.
 Котельников, Алексей Павлович (1924—1944) — Герой Советского Союза.
 Котельников, Анатолий Глебович (псевдоним Глебов; 1899—1964) — советский писатель, драматург и журналист.
 Котельников, Валентин Сергеевич (1911—1935) — советский пограничник, погибший при защите государственной границы СССР.
 Котельников, Василий Петрович (1895—1971) — советский военный деятель, генерал-майор (1943).
 
 Котельников, Владилен Петрович (1932—1974) — разработчик баллистических ракет для первых советских подводных лодок.
 
 Котельников, Вячеслав Иванович (1945—2021) — советский инженер, изобретатель.
 Котельников, Геннадий Петрович (род. 1949) — ректор Самарского государственного медицинского университета, академик РАН, председатель Самарской губернской Думы (с 2018 года).
 Котельников, Глеб Евгеньевич (1872—1944) — изобретатель авиационного ранцевого парашюта.
 Котельников, Евгений Петрович (1939—2017) — советский футболист, защитник.
 Котельников, Иннокентий Семёнович (1823—1902) — сибирский купец.
 Котельников, Кирилл — екатеринбургский режиссёр-кинодокументалист.
 Котельников, Константин Анатольевич (род. 1968) — оперный и камерный певец (тенор).
 Котельников, Леонид Иванович (1895—1941) — советский военачальник, генерал-майор.
 
 Котельников, Николай Александрович (1912—1975) — Герой Советского Союза.
 Котельников, Пётр Иванович (1809—1879) — русский математик.
 Котельников, Семён Кириллович (1723—1806) — русский математик, ординарный академик Санкт-Петербургской академии наук.
 Котельников, Юрий Михайлович (род. 1947) — российский дипломат.
 Котельников, Яков Степанович (1922—1972) — Герой Советского Союза.

Котельникова

Топоним 
 Котельников — хутор в Волгоградской области.

Другое 
 (2726) Котельников — астероид.

См. также 
 Котельниково
 Аллея Котельникова
 Теорема Котельникова
 Катальников